Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2014/2015 był 49. edycją tej imprezy. Cykl rozpoczął się tradycyjnie w Sölden (Austria) 26 października 2014 roku, a zakończył się 22 marca 2015 roku w Méribel (Francja).

Kryształową kulę obronił Austriak Marcel Hirscher.

Zwycięzcy 
Stan na 22 marca 2015, po zawodach indywidualnych w Méribel ()

Podium zawodów

Indywidualnie

Drużynowy slalom gigant równoległy

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 2014/2015

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2014/2015